Хрястово — название населённых пунктов в России:

 Хрястово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Хрястово — деревня в Михайловском районе Рязанской области.